Злагна () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Турну-Руєнь.
 Злагна () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Биргіш.